Die Weltcupsaison 1991/92 der Nordischen Kombination begann am 14. Dezember 1991 im slowakischen Štrbské Pleso und endete am 13. März 1992 am Holmenkollen bei Oslo (Norwegen). Während der Saison wurden vom 8. bis 23. Februar 1992 die Olympischen Winterspiele von Albertville ausgetragen.

Die Saison wurde von dem Franzosen Fabrice Guy dominiert. Fabrice Guy konnte sechs der acht Weltcuprennen gewinnen und stellte damit zugleich einen neuen Rekord an Weltcuperfolgen pro Saison auf. Mit seinem Sieg in Štrbské Pleso (Slowakei) konnte er zudem den ersten Weltcup für Frankreich gewinnen. Neben seinen Erfolgen im Weltcup gelang dem Franzosen auch der Sieg im Einzelrennen bei Olympia.

Die beiden übrigen Weltcuprennen konnte Klaus Sulzenbacher aus Österreich für sich entscheiden und wurde, nach zwei ersten Plätzen, zum dritten Mal Zweiter in der Gesamtwertung. Sein Weltcuperfolg im finnischen Lahti war zugleich sein 14. und letzter Weltcupsieg seiner Laufbahn. Daneben gelang Klaus Ofner mit seinem zweiten Platz in Lahti der erste österreichische Doppelsieg.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Weltcupendstand und erreichte Platzierungen 
Die Tabelle gibt einen Überblick über die erreichten Platzierungen durch die Saison der Nordischen Kombinierer, die mindestens einen Weltcuppunkt (bis zu Platz 15) erhalten haben. Die Tabelle enthält dabei lediglich die Platzierungen in den Punkterängen, da nur diese in den unten verlinkten Ergebnislisten angegeben sind. Bei fehlenden Angaben lässt sich daher nicht die Aussage treffen, ob der Athlet an dem Weltcup nicht teilgenommen oder allein die Punkteränge nicht erreicht hat.

Kader

Deutschland 
In den Spitzenkader des deutschen Skiverbands wurden für die Saison 1991/92 sechs Athleten nominiert. Team-Olympiasieger Thomas Müller bereitete sich nach einem anhaltenden Streit mit Konrad Winkler individuell auf die Saison vor und bekam keinen Kaderstatus.

 Cheftrainer: Konrad Winkler

Schweiz 
Nachdem die Schweiz im Vorjahr starke Ergebnisse erzielte, waren in der Saison 1991/02 sechs statt vier Schweizer in den Einzelwettbewerben startberechtigt. Die Nationalmannschaft bestand allerdings weiterhin aus vier Athleten.

Tschechoslowakei 
Es erhielten acht Athleten einen Platz im tschechoslowakischen Spitzenkader.

 Cheftrainer: Roman Kumpošt
 Trainer A-Kader: Vladimír Seidl, Tomáš Kučera
 Trainer B-Kader: Petr Škvaridlo, Čestmír Kožíšek

Weblinks

Einzelnachweise 

Nordische Kombination
Weltcup der Nordischen Kombination